Pere Català i Pic (Valls, 1889 – Barcelona, 1971), fotògraf, publicista i escriptor català.
 Pere Català i Roca (Valls, 1923 – Barcelona, 2009), fotògraf, escriptor català i fill de Pere Català i Pic.